Timbu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campina Grande do Sul (ort), Paraná,

Cypern 

 Týmvou (ort), Eparchía Lefkosías,

Indonesien 

 Desa Timbu, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar